Carabinae — підродина жуків родини Туруни (Carabidae). Ця група комах включає 10 родів:

 Aplothorax Waterhouse, 1841
 Calosoma Weber, 1801
 Турун (Carabus) Linnaeus, 1758
 Ceroglossus Solier, 1848
 Cychropsis Boileau, 1901
 Cychrus Fabricius, 1794
 Maoripamborus Brookes, 1944
 Pamborus Latreille, 1817
 Scaphinotus Dejean, 1826
 Sphaeroderus Dejean, 1831

Примітки 

Туруни
Підродини комах